Štrpci kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Opština Štrpce, kommun,

Serbien 

 Štrbac, Knjaževac,